Isler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Morton L. Isler
 Phyllis R. Isler